Centre des nouvelles industries et technologies, il primo edificio costruito a La Défense, a ovest di Parigi ;
 Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni, un ente non-profit fondato nel 1995.

Altri progetti